Nada Malanima – vero nome di Nada, cantante italiana
 Paolo Malanima – storico dell'economia italiano